Юліан Шемельовський (пол. Julian Szemelowski) (1823, Самбір - 23 серпня 1891, Криниця-Здруй) - адвокат, галицький політик, посол до Галицького сейму.
 Теодор Шемельовський (пол. Teodor Szemelowski) (нар. 1 березня 1813 р. в Дрогобичі - пом. 1 листопада 1871 року в Самборі) - посол до Галицького сейму.